Јован Станковић се може односити на:

Јован Станковић (1971), бивши српски фудбалер и национални репрезентативац
Јован Станковић (политичар), био је министар, државни саветник и сенатор, из Београда.